Кияшковское () — село,
Харьковецкий сельский совет,
Гадячский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320488203. Население по переписи 2001 года составляло 98 человек.

Географическое положение 
Село Кияшковское находится на расстоянии до 0,5 км от сёл Петроселовка, Бутовическое и Круглик.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 1680 — дата основания.

Примечания